Doença de refluxo gastroesofágico (inclui uma forma atípica deste, o refluxo laringofaríngeo)
Extração sob refluxo
Esofagite de refluxo

Desambiguação